Ку́бок Литвы по футбо́лу 2015/16 го́дов — 74-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

В 1-м раунде участвовали 28 клубов из II, III и IV лиг. Жеребьёвка состоялась 26 мая 2015 года.

Во 2-м раунде участвовали 32 клуба: победители 1-го раунда и 18 команд из I и II лиг. Жеребьёвка состоялась 30 июня 2015 года.

В 3-м раунде участвовали 16 клубов-победителей 2-го раунда. Матч 3-го раунда «Друскининкай» — «Гарюнай» не состоялся из-за неявки «Гарюная». Победа присуждена «Друскининкаю». Жеребьёвка состоялась 11 августа 2015 года.

В 4-м раунде участвовали 16 клубов: победители 3-го раунда, 6 команд из I лиги и 2 из А Лиги. Матч 4-го раунда «Шилас» — «Лиетава» состоялся в Йонаве. Матч 4-го раунда «Друскининкай» — «Банга» не состоялся из-за неявки «Друскининкая». Победа присуждена «Банге». Жеребьёвка состоялась 10 сентября 2015 года.

В 5-м раунде участвовали 16 клубов: победители 4-го раунда и 8 команд А Лиги. Жеребьёвка состоялась 24 сентября 2015 года.

В 1/4, 1/2 и финале участвовали победители предыдущих раундов. Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 6 октября 2015 года. Жеребьёвка 1/2 финала состоялась 11 февраля 2016 года.

В первых раундах проводилось по одному матчу, которые состоялись на полях клубов из низших лиг. Если встречающиеся команды были из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки. В 1/4 и 1/2 проводились по 2 матча (дома и в гостях) по итогам жеребьёвки. Финал прошёл 15 мая 2016 года.

1-й раунд 
Клубы, начинавшие турнир с 1-го раунда:

Адиада, Аникщяй, ФМ Атейтис (Вильнюс), Балтойи-Воке, СРЦ-Видзгирис (Алитус), Вильтис, Вулканас, Гележинис Вилкас (Вильнюс), Гранитас В, Кедайняй, Коралас (Клайпеда), Нарьянта, Олимпия, Прамогос-СЦ (Гаргждай), Прелегентай, Радвилишкис, Сакуона, Сарема, Саулининкас, Сендварис-АГРПакас (Клайпеда), Спортидус (Паневежис), Тайп, Тера-Грюнвальдас (Вильнюс), ТЕЦ, Швитурис (Мариямполе), Эйфория (Вильнюс), Электрену версме и Эуростандартас (Мариямполе).

2-й раунд 
Клубы, начинавшие турнир со 2-го раунда:

СЦ-Акмянес цементас (Науйойи-Акмяне), Атмосфера (Мажейкяй), Ауска (Алитус), Бекентас, Висагинас, Гарюнай (Вильнюс), Дайнава, Друскининкай, Джюгас (Тельшяй), ФБК Каунас, Кражанте (Кельме), Локомотивас, Паневежис, Роталис (Вильнюс), Свейката, Ширвена (Биржай), Шилуте и Ювента-99 (Шяуляй).

1/2 финала 

|}

Финал 
Тельшяйский стадион искусственного покрытия (Тельшяй).

2015/2016
Литва